Алекса́ндр Ива́нович Скры́нник (1952 или 1953 — предположительно 1981) — советский серийный убийца.

Биография 
Точная дата и место рождения Александра Скрынника в источниках не приводится (известно, что он жил в Кишинёве и в 1980 году ему было 27 лет). Он считал себя неудачником в личной жизни, завидовал другим мужчинам. Его брак был несчастливым: после того, как у него родился ребёнок, Скрынник понял, что не любит свою жену. Однажды его друг Феодосий Глухарёв похвастался перед ним своими любовными успехами. Тогда Скрынник написал объявление о знакомстве в газету, однако девушка, с которой он встретился, заразила его венерическим заболеванием. Скрынник решил, что женщины — источник всех бед, и их нужно уничтожать.

Убийства 
В середине 1970-х годов Скрынник отправился на заработки в Якутию. Там он совершил первое убийство. Жертвой стала стюардесса Нина Пуганова. Преступник вырезал ей грудь и половые органы. Было обнаружено её растерзанное тело, однако к поимке убийцы это не привело. Дело об убийстве Пугановой оставалось нераскрытым до момента ареста Скрынника.

В дальнейшем Скрынник вернулся в Кишинёв, где работал столяром на фабрике «Букурия», был ударником коммунистического труда и кандидатом в члены КПСС. В 1980 году продолжил совершать убийства. Он пригласил на свидание Ирину Трасын, имевшую семилетнего ребёнка, угостил мороженым, а затем убил её, нанеся многочисленные ножевые ранения. Скрынник удалил глаза жертвы механическим путём и отрубил ей голову, которую вложил в портфель. Этот портфель убийца принёс Глухарёву, приложив к нему записку следующего содержания:

Изначально в разработку был взят сам Глухарёв. У следствия возникла версия, что Глухарёв — член преступной группы, который решил порвать связи в преступном мире, и его решили запугать. Опознать жертву по голове, оставшейся без глаз, было невозможно. С разрешения руководства Молдавской ССР голову убитой Ирины Трасын показали по телевидению. После этого в милицию позвонил семилетний Виктор Трасын, сын погибшей. Он узнал свою мать, которую не видел уже неделю. Оставшись круглым сиротой, мальчик оказался в детдоме.

После этого Скрынник убил 3-ю жертву (Анастасию Михайлову) и принёс Глухарёву её отрубленную руку. Экспертиза установила, что голова и рука принадлежали разным людям. Высказывались совершенно разные предположения: одни говорили, что в Кишинёве появились некроманты-колдуны, выкапывающие трупы из могил, другие, что до молдавской столицы добрался другой маньяк, орудовавший в СССР в это же время, — людоед Николай Джумагалиев. В руку очередной жертвы вновь была вложена записка:

После этого оперативниками было решено приставить охрану к дочери Глухарёва Оксане. Однажды Скрынник, входивший в число подозреваемых, зашёл во двор дома, где жили Глухарёвы. Оперативники в штатском попытались его задержать, однако Оксана сказала им: «Отпустите дядю Сашу, он хороший». Сыщики решили организовать встречу Глухарёва с предполагаемыми бандитами — возможными авторами записок. Под видом железнодорожных рабочих на Кишинёвском вокзале дежурили оперативники. Глухарёв явился на вокзал, однако к нему никто не пришёл.

Расследуя дело, старший следователь по особо важным делам при Прокуратуре Молдавской ССР Анатолий Магдалюк обратил внимание на интересный факт: Глухарёв предпочитал, чтобы люди называли его не Феодосием, а Фёдором. По настоящему имени его называли только родственники и хорошие знакомые. Из этого следовал вывод, что убийства совершает человек, хорошо знающий Глухарёва. В поле зрения попал троюродный брат Глухарёва — директор вагона-ресторана Дмитрий Козинцев, уже находившийся под прицелом правоохранительных органов по подозрению в хищении социалистической собственности. Ранее Глухарёв увёл невесту Козинцева прямо на свадьбе. В тот день неудавшийся жених угрожал Глухарёву убийством, но дело удалось замять. Однажды на вокзале переодетый оперативник назвал Дмитрия Козинцева по имени и фамилии. Тот обратился в бегство, споткнулся и был задержан. Однако выяснилось, что Козинцев причастен только к хищению социалистической собственности.

В дальнейшем Скрынник совершил новое нападение на девушку в Центральном парке культуры и отдыха Ленинского комсомола. Жертву звали Ольга Лебедева. Маньяк попытался изнасиловать её и убить, но потерпевшей удалось вырваться и позвать на помощь. Она рассказала, что преступник кричал ей вслед: «Я тебя на кусочки порежу, тварь». Эти слова вызвали у следователей ассоциацию с убийцей-расчленителем. Сыщики отправились в парк, где обнаружили обезглавленное тело Ирины Трасын.

Арест, следствие и суд 
Потерпевшая Лебедева рассказала, что лицо нападавшего напомнило ей лицо мужчины, с которым она ранее познакомилась по объявлению и переписывалась. Тогда он пришёл к ней на свидание, однако быстро ушёл, а затем напал на Лебедеву (таким образом, в этот раз он напал на неё повторно). Лебедева сохранила письма от него. Выяснилось, что их автором был Александр Скрынник. Однако сопоставить его почерк с почерком автора записок, которыми сопровождались части тел, посланные Глухарёву, не удалось — эти записки маньяк писал печатными буквами. Скрынник был вызван в военкомат, где от него потребовали заполнить документы также печатными буквами, и они совпали с почерком записок, прилагавшихся к частям тел жертв маньяка.

Преступник был задержан у кинотеатра «Патриа», куда пришёл с очередной девушкой. О своих преступлениях он рассказывал без всякого раскаяния, называл себя «Санитаром природы». На суде заявлял, что будет рассказывать страшные вещи и просит слабонервных удалиться. Верховный суд Молдавской ССР приговорил Александра Скрынника к смертной казни через расстрел. Приговор был приведён в исполнение, однако точная дата неизвестна.

В массовой культуре 
 «Следствие вели… с Леонидом Каневским». 185 серия «Голова в портфеле». Телеканал «НТВ», 27 ноября 2011 года.

Примечания

Ссылки 
 Документальный фильм «Голова в портфеле» из цикла «Следствие вели…» с Леонидом Каневским
 

Серийные убийцы СССР
Серийные убийцы 1970-х годов
Серийные убийцы 1980-х годов
Расстрелянные в СССР
Казнённые за убийство
Персоналии:Кишинёв
Преступники Якутии
Преступники Молдавской ССР
Казнённые в 1980-е годы